Петтерсен () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Петтерсен, Бритт (род. 1961) — норвежская лыжница, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Петтерсен, Бьярне (1891—1983) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Петтерсен, Курт (1916—1957) — шведский борец греко-римского и вольного стилей, чемпион Олимпийских игр.
 Петтерсен, Сигурд (род. 1980) — норвежский прыгун с трамплина, призёр чемпионатов мира, победитель Турне четырёх трамплинов.
 Петтерсен, Сири (род. 1971) — норвежская писательница и автор комиксов.
 Петтерсен, Эйстейн (род. 1983) — норвежский лыжник, Олимпийский чемпион 2010 года.
 Петтерсен, Эспен Бугге (род. 1980) — норвежский футболист, вратарь футбольного клуба «Мольде».